

Geografia

Austria 
 Götzendorf – frazione di Oepping, comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Götzendorf – frazione di Schäffern, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Götzendorf – frazione di Velm-Götzendorf, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Götzendorf an der Leitha – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Velm-Götzendorf – comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)

Germania 
 Götzendorf – frazione di Schnaittenbach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)